Moje Miasto – otwarty projekt literacko-poznawczy opisujący w sposób subiektywny miasta i miejskość w Polsce.
 Moje miasto – film dokumentalny z 1950 roku w reżyserii Wojciecha Hasa
 Moje miasto – film fabularny z 2002 roku w reżyserii Marka Lechkiego
 Moje miasto – utwór Marii Peszek i Wojciecha Waglewskiego
 MM Moje Miasto – sieć portali internetowych o charakterze informacyjno - społecznościowym; a także bezpłatny tygodnik wydawany w Szczecinie i Lublinie